Това е списък на плажовете по българското Черноморие, изброени от север на юг.

Българска черноморска зона